Il doppio del torneo di tennis Hull Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Barry Cowan e Neville Godwin che hanno battuto in finale Julian Knowle e Stefano Pescosolido 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Barry Cowan /  Neville Godwin (Campioni)
 Julian Knowle /  Stefano Pescosolido (finale)

 João Cunha e Silva /  Grant Doyle (primo turno)
 Juan Gisbert Schultze /  Marcos Roy-Girardi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hull Challenger 2000